Кричев может означать:

 Кричев — город на востоке Могилёвской области Белоруссии.
 Кричев I — железнодорожная станция I класса в одноименном городе Могилёвской области Белоруссии.
 Кричев II — железнодорожная станция в одноименном посёлке Кричевского района Могилёвской области Белоруссии.
 Кричев (аэродром) — военный аэродром возле одноименного города.

См. также 
 Кричевский